All of My Life – singolo dei Bee Gees
All of My Life – singolo dei The Carpenters
All of My Life – singolo di Cinta Laura

Pagine correlate 
All My Life